Francis Egerton ist der Name folgender Personen:

* Francis Egerton, 3. Duke of Bridgewater (1736–1803), britischer Adliger
 Francis Egerton, 8. Earl of Bridgewater (1756–1829), britischer Adliger und Theologe
 Francis Egerton, 1. Earl of Ellesmere (1800–1857), britischer Politiker, Schriftsteller und Kunstliebhaber
 Francis Egerton, 3. Earl of Ellesmere (1847–1914), britischer Adliger
 Francis Egerton, 7. Duke of Sutherland (* 1940), britischer Adliger